est un astéroïde de la ceinture principale aréocroiseur découvert en 1999.

Description 
 a été découvert le  à la Station Catalina, un observatoire astronomique situé dans les Monts Santa Catalina à environ  au nord-est de Tucson dans l'Arizona, par le projet Catalina Sky Survey.

Caractéristiques orbitales 
L'orbite de cet astéroïde est caractérisée par un demi-grand axe de , un périhélie de , une excentricité de 0,15 et une inclinaison de 24,52° par rapport à l'écliptique. Du fait de ces caractéristiques, à savoir un demi-grand axe inférieur à  et un périhélie compris entre 1,3 et , il croise l'orbite de Mars et est classé, selon la , comme astéroïde aréocroiseur (aréo venant de Arès).

Caractéristiques physiques 
 a une magnitude absolue (H) de 16,1 et un albédo estimé à 0,259.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des planètes mineures (27001-28000)
 Astéroïde aréocroiseur

Références 

Objet céleste découvert en 1999
Objet céleste nommé par sa désignation provisoire
Astéroïde aréocroiseur
Astéroïde de la ceinture principale
Objet céleste découvert à la Station Catalina